Kathetostoma är ett släkte av fiskar. Kathetostoma ingår i familjen Uranoscopidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Kathetostoma